Abilene (Kansas) — cidade dos Estados Unidos da América, estado do Kansas
Abilene (Texas) — cidade dos Estados Unidos da América, estado do Texas
 Abilene (Síria) — distrito do reino de Herodes, o Grande

Desambiguações de topônimos